Fonda puede hacer referencia a los siguientes establecimientos:
 La fonda; en España, establecimiento similar a una posada.
 La fonda; en Hispanoamérica, establecimiento similar a una cantina.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:
 Fonda, villa del estado de Nueva York.
 Fonda, ciudad del estado de Iowa.

Además, como apellido, puede hacer referencia a:
 Fonda, un apellido.
 Henry Fonda, actor estadounidense.
 Jane Fonda, actriz estadounidense, hija de Henry.
 Peter Fonda, actor estadounidense, hijo de Henry.
 Bridget Fonda, actriz estadounidense, hija de Peter.
 Olga Fonda, actriz y modelo ruso-estadounidense.